C5H10O3 – formula molecolare dell'acido 3-idrossi-3-metilbutirrico
C5H10O3 – formula molecolare del lattato di etile

Formule molecolari